Микели () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Микели, Дебра (род. 1964) — американская водительница монстр-траков и бывший рестлер, известная под именами Мадуса и Аландра Блейз.
Микели, Изабелла (род. 1962) — итальянская фигуристка.
 Микели, Карло (род. 1946) — итальянский шахматист.
 Микели, Марк (1844—1902) — швейцарский ботаник.
 Микели, Лоренцо (род. 1975) — итальянский гитарист.
 Микели, Пьер Антонио (1679—1737) — итальянский ботаник и миколог. В его честь названа Осока Микели (Carex michelii).
 Микели, Энрико Луиджи (1938—2011) — итальянский государственный деятель, секретарь Совета Министров Италии (1996—1998 и 1999—2001).

См. также 
 Миккели — город в Финляндии.
 Микеле